Alicia Martínez puede referirse a:
 Alicia Montesquiu, alias de Alicia Martínez, actriz española nacida en Barcelona en 1976;
 Alicia Martínez, música de folclore argentino, nacida en Tartagal en mayo de 1952 y fallecida en Buenos Aires el 30 de julio de 1975.